

Особи 
 Макс Планк (; 1858 — 1947) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії

Топоніми 
 Планк () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Інше 
 Планк (космічний телескоп)
 Кратер Планк () — гігантський стародавній метеоритний кратер у південній півкулі зворотного боку Місяця.